Cette page contient les pages d'homonymie de DJB et Djb,

DJB est un code qui peut signifier :
  ;
 .

Djb est un sigle qui peut désigner :
 Daniel J. Bernstein (1971-), un mathématicien, cryptologue et informaticien américain.
Code